В 1997 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 7 мая — компания «Intel» официально представила микропроцессор Pentium II.
 27 июня — американская АМС NEAR Shoemaker сблизилась с астероидом (253) Матильда, передав на Землю более 500 фотоснимков.
 7 сентября — первый испытательный полёт F-22 Raptor, многоцелевого истребителя пятого поколения.
 23 сентября — была анонсирована поисковая машина Yandex.Ru, производящая поиск на основе морфологического анализа.
 15 октября — стартовал проект исследования Сатурна и Титана — Кассини-Гюйгенс.

Достижения человечества

Изобретения 
 В Массачусетском технологическом институте под руководством В. Кеттерле создан первый атомный лазер.
 Плазменный телевизор: корпорация Pioneer.

Новые виды животных 
 Животные, описанные в 1997 году

Награды 
 Нобелевская премия
 Физика — Стивен Чу, Клод Коэн-Таннуджи и Уильям Филипс — «За создание методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом».
 Химия — Пол Бойер и Джон Уокер — «За выяснение энзимного механизма, лежащего в основе синтеза аденозин-фосфата», Йенс Скоу — «За открытие ион-передающего энзима».
 Физиология и медицина — Стенли Прузинер — «За открытие прионов, нового биологического принципа инфекции».
 Экономика — Роберт Кархарт Мертон, Майрон Скоулз — «За их метод оценки производных финансовых инструментов».

 Информатика
 Премия Тьюринга
 Дуглас Энгельбарт — «За вдохновляющее предвидение будущего развития интерактивных вычислений и изобретение ключевых технологий помогающих это предвидение реализовать».
 Премия Кнута
 Лесли Вэлиант.

 Премия Бальцана
 История и философия науки: Чарльз Джиллиспи (США).
 Социальная антропология: Стенли Джеяраджа Тамбиа (Шри Ланка — США).
 Эпидемиология: Томас Уилсон Мид (Великобритания).

 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова
 Франк Пресс (профессор, США) — за выдающиеся достижения в области физики твёрдой Земли.
 Борис Сергеевич Соколов — за выдающиеся достижения в изучении ранней биосферы Земли, открытие древнейшей вендской геологической системы и классические труды по ископаемым кораллам.

 Другие награды РАН
 Премия имени Г. В. Плеханова — Пиама Павловна Гайденко — член-корреспондент РАН — за серию работ по исследованию немецкой классической и современной философии.

 Международная премия по биологии
 Elliot Martin Meyerowitz — ботаника.

Скончались 
 7 апреля — Шонин, Георгий Степанович, советский космонавт.
 25 июня — Кусто, Жак-Ив, французский исследователь, изобретатель акваланга.
 15 июля — Эрнест Амано Боатенг, ганский учёный, географ, почётный профессор Университета Ганы, президент Ганской академии искусств и наук.
 24 августа — Льюис Эссен, английский физик, создатель кварцевых и атомных часов.
 15 ноября— Николай Дмитриевич Андреев, российский лингвист, профессор, доктор наук.

См. также

Примечания